Gianoli ima više značenja:
 Gianoli, Cuneo
 Gianoli, Sondrio